Baworowski ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Baworowski (1913–1943),  österreichisch-polnischer Tennisspieler
 Anton Carl Baworowski (1853–1927), österreichischer Genre- und Historienmaler sowie Illustrator
 Jerzy Baworowski (1857–1933), polnischer Politiker und Gutsbesitzer
 Włodzimierz Baworowski (1823–1901), polnischer Politiker und Gutsbesitzer

 Baworowski (Adelsgeschlecht), polnisches Adelsgeschlecht